AGEKA ist die Abkürzung für:
 Gesellschaft für gemeinnützigen Kleinwohnungsbau mbH, die in der Neuen Heimat aufging, siehe Neue Heimat
 die Ausfuhrgemeinschaft für Kriegsgerät, gegr. 1935

Siehe auch:
 AGK

Abkürzung